Galicien har flere betydninger:

 Galicien, Spanien – et område i Spanien
 Galicien, Centraleuropa – et område i Centraleuropa (i dag i Polen og Ukraine)

Se også 
 Galicisk – et sprog der tales i Galicien i Spanien